Wicked Game — альбом группы Il Divo, созданной британским продюсером Саймоном Коуэллом в 2004 году. Альбом был выпущен 4 ноября 2011 года. Продюсеры —  и .

Подготовительный этап 
Новый альбом был анонсирован на официальном сайте группы 2 сентября 2011 года. В анонсе был указан и список композиций. Название альбома дано по одной из песен — Wicked Game, написанной Крисом Айзеком. 5 сентября Il Divo выступили на британском телешоу , а 7 сентября — в программе «В Америке есть таланты», где исполнили эту песню.

Список композиций

Места в чартах

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Syco Music
Альбомы Il Divo